

Баю-Віста — місто, штат Техас
 Баю-Віста — переписна місцевість, штат Луїзіана